«God’s Plan» — песня, записанная канадским певцом и композитором Дрейком с его мини-альбома Scary Hours вышедшая 19 января 2018 года. Песня дебютировала на первом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для Дрейка его 4-м чарттоппером в США и 2-сольным. Она также возглавила хит-парады Австралии, Канады и Великобритании.

История 
Создание песни началось в сентябре 2017 года после того, как продюсер Кардо послал Дрейку инструментальную композицию. Песня, первоначально названная «Grace of God», была выбрана из нескольких вариантов, отправленных Дрейку в сентябре. Дрейк, видимо, вызвал Кардо и сказал: «У нас есть один вариант».
В музыкальном плане «God’s Plan» это хип-хоп стиля трэп.

Сингл занял позиции № 1 в хит-парадах США, Канады и Великобритании (с 26 января 2018, став там вторым чарттоппером Дрейка в качестве основного исполнителя после первого «One Dance», 2016).

Музыкальное видео 
5 февраля 2018 года Дрейк снял музыкальное видео для «God’s Plan» в школе Miami High School. Киносъемка привлекла значительное внимание средств массовой информации благодаря тому, что Дрейк пожертвовал 175 000 долларов во время съемок видео, раздавая их случайным жителям Майами.

Музыкальное видео вышло 16 февраля 2018 года, одновременно на собственном лейбле Дрейка и на аккаунте лейбла OVO Sound на YouTube. Видео изображает Дрейка, участвующего в различных благотворительных актах в Майами. В начале видео говорится, что весь его бюджет составил 996 631,90 долларов.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Чарт всех времён

Сертификации 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Платиновый
|10 000
|-

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2018 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
  (официальное видео)

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Дрейка
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Cash Money Records
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Песни, написанные Boi-1da
Песни, написанные Дрейком